Улица Пра́вды — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Правды — улица в Вельске.
 Улица Правды — улица в Данкове.
 Улица Правды — улица в Калуге.
 Улица Правды — улица в Керчи.
 Улица Правды — улица в Москве.
 Улица Правды — улица в Новосибирске.
 Улица Правды — улица в Пензе.
 Улица Правды — улица в Петрозаводске.
 Улица Правды — улица в Подольске.
 Улица Правды — улица во Пскове.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Правды — улица в Центральном районе.
 Улица Правды — улица в Колпине.
 Улица Правды — улица в Павловске.
 Улица Правды — улица в Стрельне.
 Улица Правды — улица в Старом Осколе.
 Улица Правды — улица в Тюмени.
 Улица Правды — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Правды — улица в Днепре.
 Улица Правды — улица в Донецке.
 Улица Правды — улица в Запорожье.
 Улица Правды — улица в Одессе.
 Улица Правды — улица в Полтаве.
 Улица Правды — улица в Хмельницком.
 Улица «Правды» — прежнее название улицы Виктора Костарчука в Чернигове.

См. также 
 Проспект Правды (Киев)